— японский футболист, игрок национальной сборной (1966—1976), бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мехико (1968).

Биография

Ранние годы 
Родился в Фукуяме. С 19 лет он учился в Университет Васэда и играл за университетскую команду. В ее составе он стал обладателем Кубка Императора в 1963 и 1966 годах.

Клубная карьера 
На протяжении всей карьеры выступал за клуб «Мицубиси Моторс», куда перешел сразу после окончания университета в 1967 году. В составе команды он дважды становился чемпионом страны в 1969 и 1973 годах, а также обладателем Кубка Императора в 1971 и 1973. В 1977 году завершил игровую карьеру. В чемпионате он провел 146 матчей и забил 28 мячей. Пять раз (1969, 1970, 1973, 1974, 1975) входил в символическую сборную лиги.

Карьера в сборной 
В октябре 1964 года, когда Мори еще был студентом, получил вызов в сборную Японии на Олимпийские игры, проходившие в Токио. Но так и не вышел на поле в матчах турнира. Его дебют за национальную команду состоялся 16 декабря 1966 года во встрече с Сингапуром на Азиатских играх. В 1968 году в составе сборной Мори отправился на Летние Олимпийские игры 1968 года в Мехико. На Олимпийских играх он выступал в каждом матче и внес большой вклад в завоевание сборной бронзовых наград. В 1970 году он также участвовал в Азиатских играх. Всего провел 56 игр и забил 2 гола за сборную Японию, завершив выступления в 1976 году.

Тренерская карьера 
После окончания игровой карьеры, в ноябре 1980 года, Мори стал работать тренером в сборной Японии, которую возглавлял Сабуро Кавабути. В следующем году Мори заменил его на посту главного тренера национальной команды. Он руководил ей на Азиатских играх 1982 года и в матчах квалификации на Летние Олимпийские игры 1984 года. В отборочных матчах к чемпионату мира в 1985 году Мори едва не добился выхода Японии в финальную часть мирового первенства в Мехико. Но после двух поражений от Кореи в финальном раунде тренер подал в отставку.

В 1992 году Мори стал главным тренером «Урава Ред Даймондс». Но в первом же сезоне команда финишировала последней в Джей-лиге, и он ушел в отставку. В 1998 году подписал контракт с «Ависпа Фукуока» и управлял клубом на протяжении сезона.

В 2006 году Мори был введен в . 17 июля 2011 умер вследствие онкологического заболевания в Мэгуро, Токио в возрасте 67 лет. В этот день женская сборная Японии завоевала золотые медали чемпионата мира — первые среди всех футбольных сборных страны восходящего солнца.

Достижения

Командные 
Университет Васэда
 Обладатель Кубка Императора: 1963, 1966

«Мицубиси Моторс»
 Чемпион Первого Дивизиона Японской футбольной лиги: 1969, 1973
 Обладатель Кубка Императора: 1971, 1973

Международные 
Сборная Японии
 Олимпийских игр: 1968

Личные 
 Символическая сборная Японской футбольной лиги: 1969, 1970, 1973, 1974, 1975
 Зал славы японского футбола

Статистика

В клубе

В сборной

Тренерская статистика

Примечания

Ссылки 
 http://www.japantimes.co.jp/text/nn20110718a6.html
 Japan Football Association

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1964 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1968 года
Игроки ФК «Урава Ред Даймондс»
Игроки ФК «Ависпа Фукуока»
Футбольные тренеры Японии
Тренеры ФК «Урава Ред Даймондс»